Der Grand Prix Hassan II 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. April 2010 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letztjährige Einzelsieger Juan Carlos Ferrero trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an. Die Einzelkonkurrenz konnte Stan Wawrinka für sich entscheiden, im Finale setzte er sich gegen Victor Hănescu mit 6:2, 6:3 durch. Dies war der zweite ATP-Titel seiner Karriere, nachdem er zuvor fünf Finals in Folge verloren hatte. Im Doppel gewannen Robert Lindstedt und Horia Tecău durch einen Finalsieg über Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi den Titel. Dies war ihr erster gemeinsamer ATP-Titel; Tecău hatte zuvor schon einen Titel mit einem anderen Partner gewonnen, Lindstedt bereits sechs mit verschiedenen Partnern.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. April 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Casablanca